Herwig Leirs (1963), Belgisch bioloog
 Roger Leirs (1958-2007), Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam